Porumbeni poate fi:

 Porumbeni, Criuleni, sat în Republica Moldova;
 Porumbeni, Mureș, sat în România;
 Porumbeni, comună în județul Harghita, România.

Porumbenii 
 Porumbenii
 Porumbenii Mari
 Porumbenii Mici

Vezi și 
 Porumbac (dezambiguizare)
 Porumbești (dezambiguizare)
 Porumbescu (nume de familie)

 Râul Porumbele
 Râul Porumbăcelu

 Porumbrei, comună în raionul Cimișlia, Republica Moldova

 Cucuruzeni (dezambiguizare)

Toponime românești